Peregrinação - peregrino é o que embarca numa peregrinação
 Peregrinos - no contexto da colonização dos Estados Unidos, os primeiros colonos ingleses, calvinistas
 Peregrino (Roma Antiga) - termo usado no Império Romano para denotar um homem provincial livre, morando no império mas sem ser cidadão romano

Outros 
O Peregrino - livro escrito pelo pastor batista John Bunyan
Copa Peregrino
Falcão-peregrino

Antropônimos 
Peregrino Anselmo
Peregrino Júnior
Peregrino Laziosi
Peregrino da Silva

Veja também 
Pilgrim

Desambiguação